AJP Motos, casa motociclistica portoghese.

Codici 
 ajp – codice ISO 639-3 della lingua south levatie arabic